Dufrenoya är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dufrenoya ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Dufrenoya